Окта́вия ( — «восемь») — древнеримское женское имя, которое получали женщины из рода Октавиев, а также топоним.

Носительницы имени 

 Октавия Старшая (I век до н. э.) — дочь Гая Октавия и Анхарии, старшая единокровная сестра Октавии Младшей и императора Октавиана Августа.
 Октавия Младшая (69 до н. э. — 11 до н. э.) — сестра императора Октавиана Августа и младшая единокровная сестра Октавии Старшей.
 Клавдия Октавия (42—62) — дочь императора Клавдия и первая жена императора Нерона.

Другое 
 (598) Октавия — астероид, открытый в 1906 году и названный в честь Октавии Младшей.
 «Октавия» — трагедия, основанная на жизни Клавдии Октавии и приписываемая Сенеке.
 Октавия — деревня в Крупском районе Минской области Белоруссии.

См. также 
 Октавий
 Шкода Октавия — легковой автомобиль
 Портик Октавии — развалины античного сооружения в Риме